Bernd Schuster – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Bill Shuster – politico statunitense, figlio di Bud
 Bud Shuster – politico statunitense
 Frank Shuster – comico canadese
 Joe Shuster – fumettista canadese
 John Shuster – giocatore di curling statunitense

Pagine correlate 
 Schuster